Consiglio di Gestione – organo aziendale istituito dalla RSI nel 1944 e ratificato dal CLNAI nel 1945.
 Consiglio di Gestione – organo aziendale responsabile della gestione e direzione dell'impresa.